Дяченко Анатолій:

 Відомі представники 
 Дяченко Анатолій Володимирович ( 1959) — радянський, український письменник, драматург, актор, композитор, режисер.
 Дяченко Анатолій Гнатович (1914—1988) — радянський партизан України і Югославії в роки Другої світової війни.
 Дяченко Анатолій Давидович (1939—2017) — український графік, живописець та педагог.
 Дяченко Анатолій Миколайович (1959—2005) — український актор.
 Дяченко Анатолій Миколайович ( 1952) — голова правління Фонду Богдана Гаврилишина, український громадський діяч
 Дяченко Анатолій Миколайович (1925—2008) — полтавський літературознавець, прозаїк, журналіст, краєзнавець, філателіст, майстер спорту з альпінізму
 Дяченко Анатолій Михайлович ( 1953) — український футбольний функціонер.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок